de Exotic, een kattenras
Exotic dance, een dansvorm (strip)
Exotica (genre), een muzieksoort
Exotica, een speelfilm gesitueerd in een nachtclub in Toronto